

Geografia 
 Guatemala
 Santa Catarina Barahona – comune del dipartimento di Sacatepéquez
 Repubblica Dominicana
 Provincia di Barahona – provincia
 Santa Cruz de Barahona – capoluogo della provincia di Barahona

Persone 
 Álex Barahona – attore spagnolo
 Luis Barahona de Soto – poeta e scrittore spagnolo
 Luis Marín Barahona – calciatore cileno